La Dial'nica D1 (o D1) è un'autostrada slovacca. Essa parte da Bratislava, fino ad arrivare al confine con l'Ucraina, al congiungimento con l'Avtoshljakh M08. L'autostrada è lunga 271 km. Diversi tratti sono ancora in costruzione, fra cui quello finale, per cui il percorso attuale finisce presso Košice. L'autostrada completa costituirà un percorso di 511 km.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Slovacchia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Autostrade in Slovacchia